Italianizm – zapożyczenie z języka włoskiego
 Italianizm – styl malarski